Slovo Edmunds má více významů:

příjmení
 Dave Edmunds (* 1944) – velšský kytarista a hudební producent
 Don Edmunds (1930–2020) – americký automobilový závodník a konstruktér vozů

místa
 okres Edmunds County v Jižní Dakotě
 Edmunds Center – multifunkční aréna ve městě DeLand na Floridě

podobná jména
 Edmond
 Edmonds
 Edmund